é o 19º single do grupo japonês Perfume. 
Lançado em 2 de Novembro de 2011, foi o quinto single a compor o terceiro álbum de estúdio do grupo, JPN. Além disso, foi o último single do grupo a ser lançado sob o domínio da gravadora Tokuma Japan Communications, pois em 28 de fevereiro de 2012 foi anunciada a mudança de gravadora, do grupo, para Universal Music Japan (Universal-J).
Como "Lado-B", o single contou com a canção Glitter que também serviu como música tema de um dos comerciais da Kirin, empresa do ramo de bebidas presente em diversos países do mundo.
A canção Spice, além de intitular o single, foi também anunciada como música tema da minissérie dramática japonesa, Sengyou Shufu Tantei ~Watashi wa Shadow, estrelado pela atriz Kyoko Fukada. Esta foi, também, a primeira canção do grupo a ser utilizada como música tema de uma minissérie, uma vez que, em trabalhos anteriores, as músicas de Perfume serviram de tema para vários comerciais de marcas de diversos produtos, como alimentícios, bebidas, roupas e etc.

Clipes 
O vídeo da música Spice foi lançado em 27 de outubro de 2011, através do canal oficial no YouTube, enquanto o clipe para a música B-side, "Glitter", foi lançado inicialmente na edição especial do single em DVD, sendo posteriormente também adicionado ao canal oficial do grupo no YouTube.

Lista de Músicas

Ligações externas 
 
 

Singles de 2011
Canções em japonês